Äskholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Äskholm, udde på Överö, 
 Äskholm, Houtskär, Åboland, 
 Äskholm, Korpo, Åboland,

Se även
Äskholmen
Askholmen

Robotskapade Finlandförgreningar